Hod oštěpem mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 10. (kvalifikace) a 12. srpna (finále). Ve finále zvítězil Němec Johannes Vetter výkonem 89,89 m z 1. série. Druhý skončil Jakub Vadlejch a třetí Petr Frydrych.

Kvalifikace

Kvalifikační skupina A

Kvalifikační skupina B

Finále

Celkové pořadí

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Hod oštěpem mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži hod oštěpem
Hod oštěpem